Ливенцев — фамилия

 Ливенцев, Валентин Борисович (1914—1989) — советский футболист, нападающий
 Ливенцев, Виктор Ильич (1918—2009) — советский партизан, Герой Советского Союза
 Ливенцев, Николай Денисович — руководитель Ярославского военного округа в период 12 мая—26 июня 1918 года

См. также 
 Знак Ливенцев — награда, учреждённая в эмиграции князем Ливеном для награждения членов Союза ливенцев